Sjön suger kan avse:

Sjön suger (musikgrupp) - en musikgrupp
Bert (TV-serie) - ett Bert-avsnitt
Sjön suger (TV-serie) - ett svenskt matlagningsprogram från 2008